Die Spielzeit 2000/01 der Extraliga war die achte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HKm Zvolen gegen den HC Dukla Trenčín mit 3:1 Siegen durch und gewann damit den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HC Košice 
 MHk 32 Liptovský Mikuláš 
 MHC Martin  
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HC Dukla Trenčín 
 HKm Zvolen

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 2000/01 wurde der HKm Zvolen, der die Best-of-Five-Serie gegen den HC Dukla Trenčín mit 3:1 Siegen für sich entschied und den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HKm Zvolen

All-Star-Team

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2000/01